Марија Хенријета од Аустрије (Пешта, 23. август 1836- Spa, 19. септембар 1902) била је супруга Леополда II од Белгија. Била је кћерка угарског палатина Јозефа и војвоткиње Марије Доротеје од Виртемберга.

Породично стабло 

Рођени 1836.
Умрли 1902.
Добитници Златне руже